Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2010 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultats des MotoGP

Résumé 
Le Grand Prix est interrompu après 10 tours à la suite d'un grave accident de Randy de Puniet percuté par Aleix Espargaró impliquant également Álvaro Bautista.

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

2010
Allemagne
Sport en Allemagne en 2010
Sport en juillet 2010